Bélesta kan syfta på:

 Bélesta, Ariège, fransk kommun i departementet Ariège
 Bélesta, Pyrénées-Orientales, fransk kommun i departementet Pyrénées-Orientales
 Bélesta-en-Lauragais, fransk kommun i departementet Haute-Garonne